Die Abkürzung AFI steht für:

 A Fire Inside, US-amerikanische Rockband, siehe AFI (Band)
 Agentur für Informatik
 Akademie für Informatik
 Alliance for Financial Inclusion, 1992 gegründete internationale Organisation 
 Alzheimer Forschung Initiative e.V., ein gemeinnütziger Verein
 American Film Institute
 Amniotic Fluid Index, Maß zur Bestimmung der Fruchtwassermenge, siehe Fruchtwasserindex
 Angewandte Fähigkeit zur Integration, eine Variante von Vivation
 Arbeitsstelle für Integrationspädagogik, Einrichtung zur Integration von Kindern mit Behinderung
 Associazione Fonografici Italiani, Zusammenschluss der unabhängigen Musikproduzenten Italiens
 Australian Film Institute
 Indian Armed Forces, siehe Indische Streitkräfte
 einen Akan-Vornamen für eine am Freitag geborene Frau

Abkürzung